Název Martinov nese více míst:

 Martinov (Ostrava) – městský obvod statutárního města Ostravy
 Martinov (Vlkovice) – část obce Vlkovice v okrese Cheb
 Martinov (Záryby) – část obce Záryby v okrese Praha-východ
 Martinov (vojenský újezd Hradiště) – zaniklá vesnice v Okrese Karlovy Vary

Externí odkazy